Zuflucht steht für:
 Zufluchtsort, siehe Refugium
 Zuflucht (Buddhismus), Hinwendung zum Buddhismus
 Zuflucht (1928), deutscher Stummfilm von Carl Froelich aus dem Jahr 1928
 Zuflucht (Schwarzwald), Ortsteil von Bad Peterstal-Griesbach, Baden-Württemberg
 Útočiště, Ortsteil der Gemeinde Klášterec nad Ohří, Tschechien

Siehe auch:

 Sieben Zufluchten